Frost е втори студиен албум на норвежката блек метъл група Enslaved. Издаден е на 4 август 1994 г. от Osmose Productions.

Малко след излизането на албума, Торсон отива в Emperor.

Състав 
 Грутле Кялсон – вокали, бас, хармоника
 Ивар Бьорнсон – китара, клавири, електроника
 Трюм Торсон – барабани

Песни

Източници 

Албуми на Инслейв
Музикални албуми от 1994 година